Турнир «Skate Canada International 2012» — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2012—2013. Прошёл в Уинсоре, Канада с 26 по 28 октября 2012 года. Организатором турнира является Skate Canada при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Ссылки 
 Календарь Гран-при

2012 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2012 году
Октябрь 2012 года
Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Спортивные соревнования в Уинсоре (Онтарио)